Churchville – villaggio statunitense nello stato di New York
 Churchville – census-designated place statunitense situato nello stato della Pennsylvania
 Churchville – census-designated place statunitense situato nello stato della Virginia